Jméno a příjmení Oldřich Blažek se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Oldřich Blažek (pedagog) (1903–1942) – levicový učitel a odbojář popravený nacisty
 Oldřich Blažek (politik) (1935–???) – politik Komunistické strany Československa a poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění